La Coupe du monde de roller derby 2011 est le premier tournoi international de roller derby sur piste plate. Elle est organisée par le magazine  et accueillie par la « ligue » (club sportif) de roller derby de Toronto du  au 4 décembre 2011 au « Bunker » du Downsview Park de Toronto. Elle permet à treize équipes de vingt patineuses de représenter les couleurs de leur pays au plus haut niveau.

Pays participants 

Les treize équipes prenant part à cette première édition sont :

Première phase 
La compétition est organisée en deux phases de poules. Dans la première phase, trois groupes de 3 équipes et un de 4 sont mis en place et chaque équipe joue contre les autres équipes de son groupe. Un classement est alors établi en fonction des victoires :
 Groupe A : Brésil, France, Suède et Canada,
 Groupe B : Australie, Finlande et Allemagne,
 Groupe C : Écosse, Nouvelle-Zélande et États-Unis,
 Groupe D : Angleterre, Argentine et Irlande.

Le premier match de la compétition a lieu le  décembre entre la France et le Canada ; les joueuses locales s'imposent facilement sur le score de 244 à 17.

  décembre
 Canada 244-17 France
 Australie 136-53 Allemagne
 Argentine 51-164 Irlande
 États-Unis 377-8 Nouvelle-Zélande
 Brésil 30-163 Suède
 Australie 179-29 Finlande

 2 décembre
 Irlande 64-199 Angleterre
 Nouvelle-Zélande 124-111 Écosse
 Canada 196-26 Suède
 Allemagne 104-80 Finlande
 Brésil 28-212 France
 États-Unis 435-1 Écosse
 Argentine 31-273 Angleterre
 Suède 110-46 France
 Canada 408-7 Brésil

Phase éliminatoire

Poule de qualification 
Les trois meilleures équipes de la première phase sont directement qualifiées pour les quarts-de-finale alors que les dix autres jouent une phase de qualification. Les cinq vainqueurs rejoignent les quarts-de-finale, les perdants jouant la « phase de consolation ».

Phase de classements

Classement final 
Les États-Unis remportent cette première édition de la Coupe du monde de roller derby. Le classement final est le suivant:

Références

Liens externes 
 

Roller derby
Événement sportif à Toronto
Roller derby